

Дани сећања 

690-е пне.